Hou kan som auktorsförkortning betyda:

 Ding Hou
 Lianhai Hou
 Xianguang Hou
 Zhonge Hou

Robotskapade auktorsförkortningar